Maria Carolina Ferdinande Louise van Bourbon-Sicilië, hertogin van Berry (Palermo, 5 november 1798 - Brunnsee, Stiermarken, 16 april 1870), was een dochter van koning Frans I der Beide Siciliën en diens eerste vrouw, aartshertogin Maria Clementine van Oostenrijk. Caroline trad op 24 april 1816 te Napels in het huwelijk met een neef van koning Lodewijk XVIII van Frankrijk, Karel Ferdinand van Berry. Dit huwelijk kwam voort uit de onderhandeling van de Franse ambassadeur, Pierre Louis Jean Casimir met de Beide Siciliën. Door het huwelijk werd Caroline hertogin van Berry (Frans: Duchesse de Berry). Ze werd een belangrijk persoon tijdens de Bourbon-restauratie na de aanslag op haar man in 1820. 

Ze kregen een dochter, Louise Maria van Frankrijk (1819 - 1864). 
Haar zoon Hendrik, graaf van Chambord, werd het wonderkind genoemd, omdat hij werd geboren na de dood van zijn vader en de directe lijn van de Bourbons vanaf Hendrik IV van Frankrijk doorzette. 

In 1824 stierf koning Lodewijk XVIII en werd hij opgevolgd door Maria Carolina's schoonvader, Karel X.

In 1830 moest zij samen met Karel X en andere familieleden Frankrijk verlaten tijdens de Julirevolutie. Ze keerde terug naar haar familie in Napels, waar op dat moment haar vader Frans I koning was. Later gaf Caroline, helaas niet succesvol voor haar, steun aan Emmanuel Louis Marie de Guignard, vicomte de Saint-Priest, die probeerde de Legitieme Bourbon troonpretendenten op de troon te krijgen tijdens de regering van de Orléans monarch, koning Lodewijk Filips der Fransen (1830-1848).

Haar falende missie Vendée in 1832 werd gevolgd door haar arrestatie in november 1832. Ze werd vrijgelaten in juni 1833 toen ze het leven gaf aan een dochter. Dankzij de geboorte van die dochter werd haar geheime huwelijk ontdekt met de Italiaanse edelman Ettore graaf Lucchesi Palli, prins van Campofranco, hertog van Grazia. Ze keerde terug naar Sicilië maar werd genegeerd door haar familie, de Siciliaanse Bourbon-familie en de Franse Bourbon-familie. 

De Fransman Alexandre Dumas père, schreef twee verhalen over haar. Een over haar leven en een ander over haar complot.

Huis Bourbon-Sicilië
Bourbon, M